Das Krigsministeriet war von 1848 bis 1950 das dänische Ministerium für Heer und Landesverteidigung. Es löste mit dem Ende der absoluten Monarchie in Dänemark das Krigskollegiet, das zuvor mehrere Namenswechsel erfahren hatte, ab. Ab 1905 wurde das Krigsministeriet mit dem Marineministeriet vom Verteidigungsminister geführt. 1950 wurden auch die beiden Ministerien zum Forsvarsministeriet zusammengelegt.

Kriegsminister 

Anmerkung

Weblinks 
 Forsvarsministeriet: Forsvarsministeriets historie
 Michael Hertz: Krigsministeriet, in: Den Store Danske Encyklopædi

Literatur

Endnoten 

Ministerium (Dänemark)
Danemark
Dänische Militärgeschichte
Ehemaliges Ministerium
Gegründet 1848
Aufgelöst 1950
Historische Organisation (Dänemark)